

Види још 
 Списак министара иностраних послова Србије
 Списак министара иностраних послова Југославије
 Списак министара Северне Македоније
 Спољни односи Северне Македоније
 Влада Северне Македоније

Министри Северне Македоније